Abelardo ist ein spanischer, italienischer und portugiesischer männlicher Vorname, der vereinzelt auch als Familienname auftritt.

Herkunft und Bedeutung 
Abelardo ist eine Variante des französischen Namens Abélard, der vermutlich vom französischen Wort abeille abzuleiten ist und „Imker“ bedeutet.

Eine weitere Möglichkeit besteht darin, den Namen als Variante vom germanischen Namen Adalhard anzusehen, sich aus den Elementen adal „edel“ und hard „mutig“ zusammensetzt.

Varianten 

 Deutsch:
 Friesisch: Aldert, Abbe, Abe, Adde, Ale, Alke, Alle, Atse
 Germanisch: Alard
 Französisch: Adélard
 Italienisch: Adelardo
 Niederländisch: Aldert, Allard, Abe
 Spanisch: Adelardo

Namensträger

Vorname 

 Abelardo Alvarado Alcántara (1933–2021), mexikanischer Geistlicher und römisch-katholischer Weihbischof in Mexiko
 Abelardo Arias (1918–1991), argentinischer Schriftsteller
 Abelardo Bustamante (1888–1934), chilenischer Maler und Bildhauer
 Abelardo Castillo (1935–2017), argentinischer Journalist und Schriftsteller
 Abelardo Fernández (* 1970), genannt Abelardo, spanischer Fußballspieler
 Abelardo Colomé Ibarra (* 1939), kubanischer Politiker
 Abelardo Moralejo Lasso (1898–1983), spanischer Latinist und Linguist
 Abelardo L. Rodríguez (1889–1967), mexikanischer Präsident

Familienname 
 Nicanor Abelardo (1893–1934), philippinischer Komponist
 Richard Abelardo (1902–1993), philippinischer Filmregisseur

Siehe auch 
 Flughafen Tijuana, vollständig: Flughafen General Abelardo L. Rodríguez International

Weblinks

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Familienname
Spanischer Personenname
Portugiesischer Personenname